Смирновия () — род растений семейства Бобовые.

Известен лишь один вид — Смирновия туркестанская (Smirnowia turkestana).

Род назван в честь казанского ботаника Сергея Михайловича Смирнова, впервые нашедшего это растение в Кызыл-Кумах.

Распространение 
Эндемик Средней Азии. Растёт только в песках Каракумов и Кызылкумов. К редким видам не относят.

Ботаническое описание 
Невысокий травянистый кустарник до 1 метра высоты. Стебли прутьевидные с многочисленными тонкими веточками, которые очень густо опушены белесоватыми волосками.

Листья простые, редко-тройчатые с обратнояйцевидными, выемчатыми на верхушке листочками. Снизу густо покрыты волосками, напоминающими войлок.

Цветки собраны в рыхлые кисти в пазухах листьев. Чашечка войлочно-волосистая, с небольшими ланцетно-треугольными зубцами, более короткими, чем трубка, причем три зубца длиннее двух других. Венчик лиловый, редко белый, длиной около 15 мм; парус округлый, почти почковидный, на верхушке выемчатый; лодочка согнутая на верхушке, тупая; крылья овальные, кверху несколько расширенные, слегка серповидные.

Плоды — овальные, пузыревидные бобы, длиной до 5 см, тонко поперечно-жилковатые, мелко-пушистые, на коротких ножках. Семена почковидные, длиной около 5 мм, сжатые с боков, с округлым рубчиком, часть семяпочек обычно недоразвитая.

Цветение происходит в апреле — мае, а плодоношение — в мае — июне.

Химический состав 
В траве найдены алкалоиды, относящиеся к производным путресцина, из которых выделены сферофизин, смирновин и смирновинин. Весной в траве содержится небольшое количество смирновина (до 0,052 %), в августе повышается количество сферофизина (0,09 %) и смирновинина (0,36 %).

Медицинское применение 
Алкалоиды смирновинин и сферофизин способны снижать кровяное давление.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Мотыльковые
Флора Средней Азии
Эндемики Средней Азии
Растения пустынь
Лекарственные растения
Таксоны растений, названные в честь людей
Монотипные роды растений